Шулдат — топоним в России:

 Шулдат — посёлок Боготольского сельсовета Боготольского района Красноярского края.
 Шулдат — деревня Чайковского сельсовета Боготольского района Красноярского края.
Шулдат (река) — приток Тюхтета в Красноярском крае.